Heppia är ett släkte av lavar. Heppia ingår i familjen Heppiaceae, ordningen Lichinales, klassen Lichinomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Sporsäcksvampar
Heppia